Lestat steht für:

 Lestat, ein männlicher Vorname
 Lestat (Musical), ein Musical von Elton John und Bernie Taupin, nach den Büchern von Anne Rice

Lestat ist der Name folgender fiktiver Personen:
 Lestat de Lioncourt ein Vampir aus Anne Rices Buchreihe Chronik der Vampire